Taillenweite steht für:

 Bauchumfang, anthropometrische Größe
 Taillenweite, Länge eines Kreises in einem Graphen, siehe Zyklus (Graphentheorie) #Zyklischer Graph